Гильберт или Гилберт (, ) — фамилия и мужское имя, распространённое во Франции, Великобритании, США. Как французское имя произносится как Жильбе́р или Жибе́р.

Гильберт () — немецкие имя и фамилия.

Фамилия 
 Гилберт, Алан (род. 1967) — американский скрипач и дирижёр.
 Гилберт, Альфред (1884—1961) — американский легкоатлет и предприниматель.
 Гилберт, Анна (род. 1972) — американский математик.
 Гилберт, Артур Хилл (1893—1970) — американский художник.
 Гилберт, Барри (1937—2020) — британский инженер-электронщик и изобретатель.
 Гилберт, Брэд (род. 1961) — американский теннисист.
 Гилберт, Брэнтли (род. 1985) — американский кантри-певец и автор песен.
 Гилберт, Гленрой (род. 1968) — американский спринтер.
 Гилберт, Грег (род. 1962) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Гилберт, Густав Марк (1911—1977) — американский офицер, психолог, переводчик, профессор, писатель.
 Гильберт, Давид (1862—1943) — немецкий математик.
 Гилберт, Ден (род. 1962) — американский предприниматель.
 Гилберт, Джиллиан (род. 1961) — британская гитаристка, певица и композитор.
 Гилберт, Джозеф Генри (1817—1901) — британский химик.
 
 Гилберт, Дэвид (род. 1981) — английский снукерист.
 Гилберт, Дэйв (род. 1961) — американский снукерист.
 Гилберт, Дэниел (род. 1957) — профессор психологии Гарвардского университета.
 Гилберт, Дэвис (1767—1839) — британский геолог, политик и писатель.
 Гилберт, Карл (1843—1918) — известный американский геолог, геоморфолог, стратиграф, картограф.
 Гилберт, Керри (род. 1987) — английский футболист, защитник.
 Гилберт, Кристин (род. 1967) — американская преступница.
 Гильберт, Кэсс (1859—1934) — американский архитектор.
 Гилберт, Логан (род. 1997) — американский бейсболист.
 Гильберт, Луис Вольф (1886—1970) — американский композитор.
 Гилберт, Льюис (1920—2018) — британский кинорежиссёр.
 Гильберт, Людвиг Вильгельм (1769—1824) — немецкий физик.
 Гилберт, Майкл (1912—2006) — английский писатель.
 Гильберт, Марина Ричаровна (род. 1932) — советская баскетболистка.
 Гилберт, Маркус (род. 1958) — британский актёр.
 Гилберт, Мартин (1936—2015) — британский историк, официальный биограф Уинстона Черчилля.
 Гилберт, Мелисса (род. 1964) — американская киноактриса, сестра Сары Гилберт.
 Гилберт, Найджел (род. 1959) — английский снукерист.
 Гилберт, Олив (1898—1981) — британская певица и актриса.
 Гилберт, Пол (род. 1966) — американский гитарист.
 Гилберт, Рон (род. 1964) — американский разработчик игр, программист и продюсер.
  (род. 1962) — британский вакцинолог.
 Гилберт, Сара (род. 1975) — американская киноактриса, сестра Мелиссы Гилберт.
 Гилберт, Скотт (род. 1949) — американский биолог, развития.
 Гилберт, Тайлер (род. 1993) — американский бейсболист.
 Гилберт, Томас — британский капитан XVIII века, первооткрыватель островов Гилберта.
 Гильберт, Уильям (1544—1603) — английский физик.
 Гилберт, Уильям Швенк (1836—1911) — английский либреттист, поэт и иллюстратор.
 Гилберт, Уолтер (род. 1932) — американский физик, биохимик и молекулярный биолог.
 Гилберт, Хемфри (1539—1583) — английский военный и навигатор.
 Гилберт, Чарльз Аллан (1873—1929) — американский иллюстратор.
 Гилберт, Чарлз Генри (1859—1928) — американский ихтиолог.
 Гилберт, Чед (род. 1981) — американский панк-музыкант.
 Гилберт, Эд (1931—1999) — американский актёр.
 Гилберт, Эдвард (1854—1935) — американский политик, вице-губернатор Небраски
 Гилберт, Эдвин (1907—1976) — американский писатель.
 Гилберт, Элизабет (род. 1969) — американская писательница.
 Гилберт, Энн (1928—2016) — американская актриса.

Вымышленные персонажи 
 Елена Гилберт — персонаж телесериала «Дневники вампира».

Имя 
 Гилберт Фиц-Ричард (1065—1115) — англонормандский аристократ, основатель дворянского рода де Клер.
 Гилберт де Гант (Гизельберт II де Ганд, граф Линкольн) (ок. 1120—1156) — участник гражданской войны в Англии.
 Гилберт Кийт Честертон — английский писатель.
 Гильберт Порретанский (Жильбер из Пуатье) (1085/1090—1154) — французский схоласт.
 Гильберт Семпрингхемский — католический святой.
 Гилберт и Джордж — британские художники-авангардисты, работают в жанре перформанса, фотографии.

Топоним 
 Гилберт — гора в Антарктиде.
 Гилберт — город в округе Марикопа (Аризона, США).
 Гилберт — город в округе Сент-Луис (штат Миннесота, США).
 Гилберт — река в Южной Австралии.
 Гилберт — ударный кратер на видимой стороне Луны.
 Гильберт — ударный кратер на обратной стороне Луны.

Другое 
 Гильберт (Гб, Gb) — единица измерения магнитодвижущей силы в системе СГС. Названа в честь Уильяма Гильберта. .
 Гилберт — чрезвычайно сильный ураган, сформировавшийся в 1988 году в Атлантике.

См. также 
 Гильбертинцы
 Жильбер
 Жибер
 Гилберт де Клер
 Хильберт
 Хилберт
 Гилбрет